Nombre de Dios, littéralement « Nom de Dieu » en espagnol, peut faire référence à plusieurs villes d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale :

 Au Mexique 
 Nombre de Dios, dans l'État de Durango.

 Au Panama
 Nombre de Dios (Panama, Colon), dans la province de Colón ;
 Nombre de Dios (Panama, Darien), dans la province de Darién ;
 Nombre de Dios (Panama, Veraguas), dans la province de Veraguas.